Фехтование на XXVII летних Олимпийских играх

Медалисты

Женщины

Мужчины

Страны

Судьи 

  Виктор Баженов
  Мануэль Бельмонте
  Кэтрин Мэри Грейв Брилл
  Виктор Серхио Групьер
  Хорхе Д’Ауре Вега
  Энтони Джозеф Дапре
  Томмазо Дентико
  Ким Чан Гон
  Стивен Эдвард Кларк
  Дерек Коттон
  Ханс-Дитер Ламмер
  Пол Александр Логан
  
  Дэвид Чун Мин Мок
  Питер Осват
  Жолт Александр Папп
  Франсиско Хавьер Пуэйо Гонсалес
  Жерар-Жорж Руссо
  Вилмош Сабо
  
  Кит Эндрю Смит
  
  
  Бьёрн Улов Артур Тулин
  
  Салах Бен Мохамед-Насер Ферджани
  Христо Анастасов Христов
  
  Тамер Мохамед эль-Араби Шамаун
  Петер Эрдеи

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.

Женщины

Рапира. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Рапира. Командное первенство

1/4 финала

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины

Рапира. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Рапира. Командное первенство

1/4 финала

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Сабля. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Сабля. Командное первенство

1/4 финала

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Ссылки 
 Официальный олимпийский отчёт